Desa Pacing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pacing (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 110,60), 
 Desa Pacing (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Pacing (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,41, long 111,53), 
 Desa Pacing (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,25, long 111,97), 
 Desa Pacing (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,07, long 111,87), 
 Desa Pacing (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 112,48), 
 Desa Pacing (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,78, long 111,54), 

Robotskapade Indonesienförgreningar